Ashcroft – paese canadese della Columbia Britannica

Persone 
Jimmy Ashcroft (1878-1943) – calciatore inglese
John David Ashcroft (1942) – politico statunitense
Peggy Ashcroft (1907-1991) – attrice britannica
Richard Ashcroft (1971) – cantautore britannico
William Ashcroft (1832-1914) – illustratore britannico